Highland (Indiana), puede referirse a:

 El pueblo de Highland, localizado en el condado de Lake en el estado estadounidense de Indiana.
 El lugar designado por el censo de Highland en el condado de Vanderburgh.